BFC peut faire référence à :
 Bourgogne-Franche-Comté, une région administrative de l'Est de la France ;
 Berliner Fußballclub, un club de football de Berlin dont :
 BFC Alemannia 90 Wacker,
 BFC Dynamo Berlin,
 BFC Preussen ;
 Base des Forces canadiennes ;
 Banque Française Commerciale Océan Indien, une banque franco-mauricienne active à la Réunion et à Mayotte ;
 SS British Free Corps, une petite unité de la Waffen-SS composée uniquement de volontaires anglo-saxons du Commonwealth ;
 British Fashion Council, une organisation britannique chargée de promouvoir la mode, équivalente au Conseil des créateurs de mode américains et à la Fédération française de la couture en France ;
 Beekse Fusie Club, un club de handball en Beek.